Kira peut désigner :

Toponymes 

 Au Burkina Faso :
 Kira, un village du département de Djibasso, dans la province de la Kossi et la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Kira, un village du département de Safané, dans la province du Mouhoun et la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Kira, un village du département de Tansila, dans la province des Banwa et dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Kira, un village du département de Manga, dans la province du Zoundwéogo et la région Centre-Sud ;
 Kira, un village du département de Boundoré, dans la province du Yagha et la région du Sahel ;
 Kira, un ancien bourg japonais situé dans la préfecture d'Aichi.
 Kira, village de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 (1156) Kira, astéroïde

Divers 
 La kira, un habit traditionnel du Bhoutan
 Kira Bursky est une réalisatrice, scénariste, monteuse et actrice américaine spécialisée dans les courts métrages.

Personnages fictifs 
 un personnage à l'identité variable, créé par Light Yagami, dans le manga Death Note
 un personnage du manga JoJo's Bizarre Adventure, voir Kira Yoshikage
 un personnage d'Angel Sanctuary, voir Personnages du manga Angel Sanctuary
 le personnage Kira de la série de romans fantasy Les Chevaliers d'Émeraude
 un personnage de Dark Crystal, film de Jim Henson
 le personnage principal de Gundam Seed
 le personnage Izuru Kira de la série Bleach (manga)
 le personnage Kira de la série télévisée Charmed
 le personnage Kira de la série de jeux vidéo Mortal Kombat
 le personnage Kira Nerys de la série télévisée Star Trek : Deep Space Nine
 le personnage principal Kira Walker, de la trilogie Partials de Dan Wells
 le personnage Kira de la série télévisée Teen Wolf 
 le personnage Kira du film "Les chroniques de Riddick" 
 le personnage (tigresse) Kira du  de la saga "L'age de Glace" 
 le personnage jouable Kira, dans le jeu Dirty Bomb 
 le Bot dans le premier opus du jeu Unreal Tournament

Éponyme d'un objet céleste
ru:Кира